Brabner est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Joyce Brabner (née en 1952), auteure de comics politiques américaine
Rupert Brabner (1911-1945), homme politique et pilote de chasse britannique

Homonymie de patronyme